Открытый чемпионат Ченнаи 2014 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 30 декабря по 5 января.

Первой ракеткой одиночного турнира был Станислас Вавринка (тогдашняя 8-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Станислас Вавринка выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эдуар Роже-Васслен уступает оба своих финала в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Йохан Брунстрём выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фредерик Нильсен выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
2014